Ба́ундари (  —  «граница») — английский топоним.

 Баундари-Айлет — необитаемый остров в составе архипелага Хоган-Груп, Австралия.
 Баундари (округ) — округ в штате Айдахо, США.
 Баундари Парк — спортивный стадион в Манчестере, Великобритания.
 Баундари-Пик — высшая точка штата Невада, США.
 Баундари-Уотерс — цепь водных объектов вдоль американо-канадской границы.

См. также